Адријана Кампос () била је колумбијска глумица.

Филмографија

Референце 

Рођени 1979.
Умрли 2015.
Колумбијски глумци

Спољашње везе